Emirat de Bedde, a Nigèria, estat de Yobe
 Sultanat de Bedde, al Txad
 Regne de Bade (Bedde), antic regne africà al Kanem